Abdi (Ereğli), een dorp in het Turkse district Ereğli
 Abdi (Kozaklı), een dorp in het Turkse district Kozaklı